Руне Ярстейн (; 29 сентября 1984, Шиен, Норвегия) — норвежский футболист, вратарь клуба «Герта» (Берлин) и сборной Норвегии.

Карьера 
Руне Ярстейн начинал свою карьеру в местной команде «Геркулес». Тогда им стали интересоваться топовые европейские клубы: Манчестер Юнайтед и «Бавария». В возрасте 18 лет стал играть за другую команду из Шиена, «Одд Гренланд». В 2007 году переходит в «Русенборг». 8 марта 2010 года, после потери места в стартовом составе «Русенборга» во время предсезонных матчей, присоединился к команде «Викинг».

Ярстейн сыграл 30 матчей за различные юношеские сборные Норвегии. 23 августа 2007 года он дебютировал за сборную Норвегии в матче против Аргентины. Матч закончился победой норвежцев со счетом 2:1. На данный момент сыграл за сборную 65 матча.

Ссылки 
 Профиль на сайте rbk.no
 Профиль на сайте rbkweb.no
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Одд»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Герта» Берлин